Świsłocz kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Svіslatj (ort i Vitryssland, Hrodnas voblast), 
 Svіslatj (vattendrag i Vitryssland, lat 53,52, long 24,07), 

Robotskapade Belarusförgreningar